Уцмиев — фамилия; имеет женскую форму Уцмиева.
 Уцмиев, Мехтикули-хан Хасай хан оглы (более известен как Мехтикули-хан Вафа; 1855—1900) — азербайджанский поэт и подполковник российской армии.
 Уцмиев, Муса (?—1842/1843) — генерал-майор русской службы, кумыкский князь, главный Кумыкский пристав, сподвижник генерала Ермолова на Кавказе.
 Уцмиев, Хасай-хан Мусаевич (1808—1867) — российский генерал-майор, управляющий Карабахским ханством.
.